Влади́мир Зу́бов:
 Зубов, Владимир Владимирович (1909—2007) — литовский архитектор и историк архитектуры русского происхождения.
 Зубов, Владимир Иванович (1930—2000) — советский и российский математик, механик, физик и педагог, член-корреспондент РАН.
 Зубов, Владимир Кириллович (1856—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Зубов, Владимир Николаевич (1837—1912) — русский военный деятель и педагог, генерал от инфантерии.